Crocodylus falconensis — пресмыкающееся семейства настоящих крокодилов, найденное в раннем плиоцене Венесуэлы. Считается, что это был базальный вид среди известных науке крокодилов Неотропики. Дорсальная длина черепа — 59 см. Его морда отличается от морды острорылого крокодила своей относительно массивной и широкой формой. Глазницы больше, чем ноздри. Размеры головы указывают на общую длину тела животного около 4—4,5 м. Вес тела оценивается примерно в 300—400 кг.

Кладограмма (Scheyer et al., 2013):

Примечания 

Вымершие крокодилы
Пресмыкающиеся плиоцена
Ископаемая фауна Южной Америки
Фоссилии, описанные в 2013 году